Kemble ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Kemble (1815–1879), englische Opernsängerin (Sopran)
 Charles Kemble (1775–1854), englischer Schauspieler
 Edwin Kemble (1889–1984), US-amerikanischer Physiker
 Fanny Kemble (1809–1893), englische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Gouverneur Kemble (1786–1875), US-amerikanischer Politiker
 John Kemble († 1679), Priester und Märtyrer
 John Mitchell Kemble (1807–1857), englischer Sprach- und Geschichtsforscher
 John Philip Kemble (1757–1823), englischer Schauspieler
 Maria Theresa Kemble (1774–1838), englische Schauspielerin mit österreichischen Wurzeln
 Sarah Kemble Knight (1666–1727), amerikanische Geschäftsfrau und Autorin
 Stephen Kemble (1758–1822), englischer Schauspieler und Theatermanager
 Violet Kemble-Cooper (1886–1961), britische Schauspielerin

Kemble bezeichnet:

 Kemble (Gloucestershire), englisches Dorf in der Nähe der Quelle der Themse
 Kemble Pianos, englischer Klavierbauer, der heute zu Yamaha gehört